Бобіно — театр у Парижі
 Бобіно — село, Слободський район, Кіровська область, Росія